Planieren steht für:
 Planieren (Bauwesen), das Herstellen planer Baugründe
 Planieren (Fertigungsverfahren), das Herstellen planer Werkstücke

Siehe auch:
 Glättung